16 de Septiembre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 16 de Septiembre, Sonora, Altar, 
 16 de Septiembre, Chiapas, Chicomuselo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar